Franciaország
Brantôme, település Franciaországban, Dordogne megyében

Egyéb
Brantôme, Pierre de Bourdeille, francia író, katona